Парламентские выборы состоялись в Словении 21 сентября 2008 года. По их результатам победили Социал-демократы, получившие 29 из 90 мест в парламенте. Лидер партии Борут Пахор был избран парламентом на пост Премьер-министра Словении 7 ноября 2008 года.

Результаты

Примечания 

Словения
2008 год в Словении
Парламентские выборы в Словении
Сентябрь 2008 года
События 21 сентября